Сойотский язык:

 Сойотский язык — прежний язык сойотов, принадлежал к самодийской группе;
 Сойотско-цаатанский язык — тюркский язык, на который перешли сойоты.